Вільселе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 125 км на південь від Орлеана, 33 км на південний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вільселен на сайті французького Національного інституту географії
 Вільселен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільселен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільселен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільселен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер